Bahnstrecke Krefeld–Viersen steht für:

 die stillgelegte Teilstrecke Krefeld–Vorst–Viersen der Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft
 den Abschnitt Krefeld–Anrath–Viersen der Bahnstrecke Duisburg-Ruhrort–Mönchengladbach